Сергиевское — название населённых пунктов:

Грузия 

 Сергиевское — до 1920-х годов название села Будёновка Тетрицкаройского района, с 1957 года объеденено с селом Ворошиловка в село Алгети.

Россия 
 Сергиевское — село в Гиагинском районе Адыгеи.
 Сергиевское — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Сергиевское — село в Золотухинском районе Курской области.
 Сергиевское — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Сергиевское — село в Коломенском районе Московской области.
 Сергиевское — село в Ливенском районе Орловской области.
 Сергиевское — село в Мценском районе Орловской области.
 Сергиевское — село в Урицком районе Орловской области.
 Сергиевское — село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Богородицкого сельского поселения.
 Сергиевское — село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Липяговского сельского поселения.
 Сергиевское — село в Грачёвском районе Ставропольского края.
 Сергиевское — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Сергиевское — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Сергиевское — село в Куркинском районе Тульской области.
 Сергиевское — село в Ленинском районе Тульской области.
 Сергиевское — село в Угличском районе Ярославской области.
 Сергиевское — до 1926 г. название города Плавск в Тульской области.
 Сергиевское — бывшее название села Кольцово в Ферзиковском районе Калужской области.
 Сергиевское — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.

См. также 
 1-е Сергиевское
 2-е Сергиевское
 Сергиевское кладбище
 Сергиевское сельское поселение
 Сергиевское-Коньково
 Сергиевская
 Сергиевский
 Сергеевское
 Сергиево